

Presentación previa 
James Cerretani y Philipp Oswald eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Guido Andreozzi y Gerald Melzer ganaron el título tras derrotar en la final Steven de Waard y Ben McLachlan.

Cabeza de serie

  Steven de Waard /  Ben McLachlan (Finalistas)
  Romain Arneodo /  Riccardo Ghedin (Semifinales)

<ol start=3>
  Guilherme Clezar /  Gonçalo Oliveira ''(Primera ronda, baja)
  Danilo Petrović /  Ilija Vučić ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Cortina 2017